Høvdingebold har flere betydninger:
 Høvdingebold – en leg og holdsport
 Høvdingebold 2009 – sportskonkurrence på DR 1 i 2009
 Høvdingebold 2010 – sportskonkurrence på DR 1 i 2010